In der Wüste steht für:

 In der Wüste (1987), deutscher Film von Rafael Fuster Pardo
 Laurel und Hardy: In der Wüste, US-amerikanischer Film von James W. Horne (1931)

Siehe auch:
 Gymnasium „In der Wüste“ in Osnabrück, Niedersachsen